

Patronymie 

 Famille Lefebvre de Laboulaye
 Auguste Antoine de Laboulaye (1814-1861), homme politique français
 Édouard Lefebvre de Laboulaye (1811-1883) : député puis sénateur de la Troisième République ;
 Paul Lefebvre de Laboulaye (1833-1905), son fils, diplomate français, fils du précédent ;
 André Lefebvre de Laboulaye (1876-1966), son neveu, diplomate français ; 
 Ferdinand de Laboullaye (1798-1849), auteur dramatique français ;
 François Lefebvre de Laboulaye (1917-1996), son fils, diplomate français ;
 Stanislas de Laboulaye (1946-), son fils, diplomate français ;
 Rodolphe Lefebvre de Laboulaye, son fils adoptif, animateur de télévision.

Toponyme 

 Laboulaye, ville argentine de la province de Córdoba.

Voir aussi 
 
 
Patronyme français